

Кумсуат — село, Жаркаїнський район, Акмолинська область
 Кумсуат — село, Жуалинський район, Жамбильська область